Nieuw Vlaanderen (1934-1944), Vlaams tijdschrift uitgegeven van 1934 tot 1944
Nieuw Vlaanderen (1967-1990), Vlaams tijdschrift uitgegeven van 1967 tot 1990